Schubert est originellement un nom commun allemand signifiant « cordonnier ». Comme beaucoup d'autres noms de métier allemands, c'est aussi un patronyme courant. Employé seul, Schubert désigne souvent le compositeur autrichien Franz Schubert.

Sciences et techniques 
En astronomie et en planétologie :
  est un cratère d'impact à la surface de la Lune.
 Schubert est un cratère d'impact à la surface de Mercure.
 (3917) Franz Schubert est un astéroïde de la ceinture principale.

Sciences humaines et sociales 
 La jurisprudence (ou pratique) Schubert est un mécanisme du droit suisse concernant la primauté du droit interne sur le droit international.

Culture et société 
 Schubert in Love est une comédie allemande mettant en scène l’humoriste Olaf Schubert, réalisée par  et sortie en 2016.
 Schuberth GmbH est un producteur allemand de casques de sécurité.

Anthroponyme

Patronyme 
 

 Albrecht Schubert (1886-1966),  allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Bernice Giduz Schubert (1913-2000), botaniste américaine ;
 Boris Schuberth, dit Choubert (1906-1983), géologue français, précurseur de la tectonique des plaques ;
 Camille Schubert (1810-1889), compositeur français ;
 Christine Schuberth (1944-), actrice autrichienne ;
 Christoph Schubert (1982-), joueur de hockey sur glace allemand ;
 Cordula Schubert (1959-), femme politique est-allemande ;
 
 Franz Schubert (1797-1828), célèbre compositeur autrichien ;
 Franz Schubert (1905-1992), Oberbürgermeister (maire) de Metz de 1942 à 1944 ;
 Franz Anton Schubert (1808-1878), violoniste et compositeur allemand ;
 Friedrich Wilhelm Schubert (1799-1868), historien et homme politique prussien ;
 Gotthilf Heinrich von Schubert (1780-1860), naturaliste et philosophe allemand ;
 Hans Schuberth (1897-1976), homme politique ouest-allemand ;
 Heinz Schubert (1908-1945), compositeur allemand ;
 Hermann Schubert (1831-1917), sculpteur allemand ;
 Hermann Schubert (1848-1911), mathématicien allemand ;
 Hermann Schubert (1886-1938), homme politique communiste allemand ;
 Horst Schubert (1919-2001), mathématicien allemand ;
 Ingrid Schubert (1944-1977), membre de la première génération de la Fraction armée rouge ;
 Johann Andreas Schubert (1808-1870), ingénieur allemand, pionnier des chemins de fer ;
 Johann David Schubert (1761-1822), peintre, graveur et dessinateur allemand ;
 Joseph Schubert (1757-1837), compositeur allemand ;
 
 Knut Schubert (1958-), patineur artistique est-allemand;
 Kort Schubert (1979-), joueur de rugby à XV américain ;
  (1806-1850), chef d'orchestre et compositeur allemand ;
 Markus Schubert (1998-), footballeur allemand ;
  (1990-), joueur de handball allemand ; 
 Otto Schubert (1892-1970), artiste peintre allemand ;
 Paul Schubert (1963-), philologue suisse ;
  (1938-2003), diplomate est-allemand ;
  (1966-), entraîneur de football allemand ;
  (1850-1933), général allemand ;
  (1852-1924), philosophe autrichien ;
 Sebastian Schubert (1988-), kayakiste allemand ;
 Siegfried Schubert (1939-), joueur et entraîneur de hockey sur glace allemand ;
 Simon Schubert né en 1976), artiste allemand ;
  (1993-), acteur autrichien ;
 Wilhelm Schubert (1879-1972), général allemand.

Pseudonyme 
 Olaf Schubert est le nom de scène de l'humoriste allemand Michael Haubold (1967-), artiste de cabaret, animateur de radio et de télévision, acteur, musicien et producteur de jeux radiophoniques allemand.

Toponyme 
 Schubert est une census-designated place située dans le comté de Berks, dans le Commonwealth de Pennsylvanie (États-Unis).

Patronyme allemand
Patronyme lorrain